Ла Ладриљера има више значења:

 Ла Ладриљера (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ладриљера, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ладриљера, Колонија Колорадо Нумеро Дијез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ладриљера, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ладриљера, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ладриљера (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ладриљера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ладриљера (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ладриљера (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ладриљера (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ладриљера (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ладриљера, Ла Гранха (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ладриљера (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ладриљера (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ладриљера (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера, Кинта Сокоро (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладриљера (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ладриљера (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ладриљера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ладриљера (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ладриљера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ладриљера (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ладриљера (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ладриљера (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ладриљера (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ладриљера, Ехидо ла Љаве (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладриљера (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ладриљера (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ладриљера (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Уепак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ладриљера (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ладриљера (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику